Fruitdale (Alabama)
 Fruitdale (Californie)
 Fruitdale (Dakota du Sud)

Homonymie de localités aux États-Unis